Со́фья Руви́мовна Шва́рцман (1912—1975) — советская учёная — ботаник и миколог, Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1967).

Биография 
Родилась в Житомире 5 января 1912 года. Окончила школу при Центральной агробиологической станции юных натуралистов (1930, работала лаборантом-фитопатологом в ауле Адамий Адыгейской АО), биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1936), аспирантуру при кафедре низших растений (1940, руководитель Л. И. Курсанов). С 1945 года — член КПСС.

С 1940 по 1961 работала доцентом и заведующей кафедрой ботаники Казахского государственного университета. С 1943 года она также возглавляла отдел флоры низших растений Института ботаники АН КазССР.

В 1963 году Софья Рувимовна Шварцман получила учёную степень доктора биологических наук. В 1967 году ей было присуждено звание Заслуженного деятеля науки Казахской ССР.

14 апреля 1975 года Софья Рувимовна Шварцман скончалась.

В 1988 году ЦК Компартии Казахстана и Совет министров Казахской ССР присудили С. Р. Шварцман посмертно и другим учёным, принимавшим участие в написании «Флоры споровых растений Казахстана», Государственную премию Казахской ССР в области науки и техники. Она была ответственным редактором 7 томов из 10 (Ржавчинные, Головневые, Мучнисто-росяные, Автобазидиальные, Гетеробазидиальные, Сферопсидные, Гастеромицеты, Меланкониевые, Монилиальные, Дискомицеты), автором 2 томов (II и IV) и соавтором 6 томов (9 книг)

Некоторые научные публикации

Грибы, названные в честь С. Р. Шварцман

Литература

Источники 
 Изучение ботанического разнообразия Казахстана на современном этапе: Материалы Международной научной конференции, посвященной юбилейным датам выдающихся ученых-ботаников Казахстана. — Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2013. — 218 с
 Известия Академии наук Казахской ССР, 1975 (некролог).

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Микологи СССР
Женщины-биологи
Выпускники биологического факультета МГУ
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби‎
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Члены КПСС